Шкурба Андрій Вікторович (15 листопада 1959, Київ) — український інфекціоніст, професор кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2011 р.), доктор медичних наук (2009 р.), професор (2015 р.), син Шкурби Віктора Васильовича.
 Шкурба Віктор Васильович (1935—2011) — український кібернетик, доктор фізико-математичних наук, професор, співробітник Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України.